Dahomey kan syfta på:

 Dahomey – tidigare västafrikanskt kungadöme senare Benin –1900
 Franska Dahomey – fransk koloni 1900–1958
 Republiken Dahomey – självstyrande besittning inom Franska samväldet 1958–1960, självständig 1960–1975
 Dahomey (folk) – folkgrupp i Benin och Togo
 Dahomeys amasoner – amasoner i västafrikanska kungadömet Dahomey (nuvarande Benin)
 Dahomeys stilettorm – ormart inom familjen stilettormar